Tupac er navnet på flere af Inkarigets ledere, Sapa Inka, herunder:

 Túpac Inka Yupanqui (1471-93)
 Túpac Huallpa (1533)
 Túpac Amaru (1571-1572)

Flere andre har taget navn efter inkaerne, herunder:

 Túpac Katari (ca. 1750–1781), boliviansk leder af oprør blandt de indfødte mod den spanske kolonimagt.
 Den amerikanske rapper Tupac Amaru Shakur (eller blot 2Pac) har taget navn efter den sidste Sapa Inka.

 Tupac Katari Guerillahær, en boliviansk oprørsbevægelse i slutningen af 1980'erne/begyndelsen af 1990'erne opkaldt efter Tupac Katari.